Târsa se poate referi la:

 Târsa, Alba
 Târsa, Hunedoara
 Târsa, Mehedinți
 Râul Târsa, curs de apă, afluent al râului Buzăiel
 Târsa-Plai, sat în județul Alba, Transilvania, România

Vezi și 
 Castrul roman de la Târsa